Saros bezeichnet:

 in der Antike einen Fluss in Kilikien, der heutige Seyhan in der Türkei
 den Golf von Saros (türkisch Saros Körfezi), nördlich der Halbinsel Gallipoli an der türkischen Ägäisküste
 ein astronomisches Phänomen, siehe Saroszyklus
 der ungarische Name einer slowakischen Landschaft, siehe Šariš

Saros ist der Familienname von:

 Juuse Saros (* 1995), finnischer Eishockeynationaltorwart

Siehe auch:

 Șaroș pe Târnave, ein Dorf in Rumänien
 Komitat Sáros, eine historische Verwaltungseinheit im Königreich Ungarn